Guha (      ) est un nom de famille indien que l'on trouve principalement, mais pas uniquement, chez les hindous bengalis. C'est aussi un autre nom pour la divinité hindoue Kartikeya .

Les Guhas appartiennent pour la plupart à la caste Kayastha au Bengale. Les Bengali Kayasthas ont évolué en tant que caste à partir d'une catégorie de fonctionnaires, entre le 5ème/6ème siècle après JC et le 11ème/12ème siècle après JC, catégorie constituée de Kshatriyas putatifs et surtout de Brahmanes. Les Guhas (et les Guhathakurtas  ) sont considérés comme les Kulin Kayasthas de Kashyapa gotra - de même que les Boses, les Ghoshes et les Mitras.

Nom de divinité 
Guha est un des noms de la divinité hindoue Kârttikeya.

Patronyme 

  (1932–2007), actrice indienne bengali
  (1894-1951), anthropologue physique indien
  (né en 1936), écrivain bengali indien
  (né en 1958), auteur et académicien indien
  (né en 1985), joueur de cricket britannique
 Ramachandra Guha (né en 1958), historien indien.
 Ranajit Guha (né en 1923), historien indien, un des fondateurs des études subalternes
  (1946-2003), joueur de cricket indien
  (né en 1940), ingénieur biomédical indien
 Prof BC Guha, scientifique indien - fondateur du Département de biochimie, Université de Calcutta ; considéré comme le père de la biochimie moderne en Inde.
 Phulrenu Guha - Activiste sociale bengalie bien connue et personnalité politique, épouse du célèbre scientifique Dr BC Guha, fondateur du Département de biochimie, Université de Calcutta

Film 

 ,  film malaisien de 1981.

Voir aussi 
 , patronyme qui combine Guha et Thakurta.

Références 

Patronyme indien
Homonymie de patronyme